Аэропорт Теллер (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 4 километрах к югу от центрального делового района города Теллер (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Аэропорт Теллер расположен на высоте 90 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 7/25 размерами 914 x 18 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски